Lautaro Carmona puede hacer referencia a:

 Lautaro Carmona Soto, político chileno del Partido Comunista.
 Lautaro Carmona (futbolista), futbolista argentino.